Biografies:
 Geyikli Baba, dervix que va estar amb el sultà Orkhan al setge de Brusa.
 Babaiyya o Confraria dels Baba, fou una confraria de dervixos que va provocar un aixecament sota el sultà seljúcida de Rum Kaykhusraw II.
 Baba Ishak (anomenat pels seus seguidors Baba Rasul) fou el cap dels babaiyya.
 Baba Ghirai, kan de Crimea assassinat el 1522.
 Baba Beg, príncep uzbek de Shahrizabz.
 Baba, personatge de la mitologia egípcia.
 Topònims:
 Baba Dagh a la Dobrudja, on hi la tomba del santó Sari Saltik Baba.
 Baba Daghi a Anatòlia.
 Babaeski o Babayi Atik a Tràcia Oriental.
 Baba Burnu, muntanyes a Anatòlia occidental a Mísia.
 Baba Limani, port al peu de les muntanyes Baba Burnu.
 Muntanyes Baba o en persa Koh-i-Baba, sistema muntanyós de l'Afganistan.
 Baba és una paraula que en diverses llengües vol dir pare; els turcs orientals utilitzen la mateixa paraula per designar a l'avi. És un terme honorífic posat davant el nom propi d'homes grans. A Turquia s'utilitza com a forma de dirigir-se a algú.
 Baba Yetu, suahili per Pare Nostre.